Ragtime, een Amerikaanse muziekstijl
Ragtime (roman), een roman uit 1975 van E.L. Doctorow
Ragtime (film), een film uit 1981 onder regie van Miloš Forman